Hell on Earth ("inferno sulla terra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Hellraiser 3: Inferno sulla Terra (Hellraiser III: Hell on Earth) – film del 1992 diretto da Anthony Hickox
Hell on Earth – film del 2002 diretto da Paul Joyce 
Hell on Earth – film del 2007 diretto da Dennie Gordon

Letteratura 
 The Lost Bloch: Volume 2: Hell on Earth – raccolta di racconti di Robert Bloch del 2000
 Hell on Earth – saggio scritto da Kim Paffenroth nel 2005, argento al Premio Bram Stoker al saggio nel 2006

Musica 
 Hell on Earth – canzone dei Motörhead per la colonna sonora di Hellraiser III: Hell on Earth del 1992
 Hell on Earth – album dei Mobb Deep del 1996
 Hell on Earth – compilation dei The 69 Eyes del 1996
 Hell on Earth: A Tribute to the Misfits – album tributo dai Misfits del 2000
 Hell on Earth – DVD dei Manowar del 2001
 Hell on Earth Part III – DVD dei Manowar del 2003
 Hell on Earth Part IV – DVD dei Manowar del 2005
 Hell on Earth – album dei Toxic Holocaust del 2005
 DJ Trigga Presents: Hell on Earth – mixtape di Hell Rell del 2006

Altro 
 Doom II: Hell on Earth – sparatutto in prima persona